Бушма — фамилия:

 Бушма, Владимир Фомич — белорусский футболист, вратарь ФК «Шахтер» Солигорск.
 Бушма, Иван Иванович — Герой Социалистического Труда.

Другое 
 Бушма — посёлок, Приволжский район, Астраханская область
 Бушма — одно из названий брюквы.

Примечания